Tout pour être heureux est le titre de plusieurs œuvres :
 Tout pour être heureux (2003), téléfilm français de Jean-Denis Robert;
 Tout pour être heureux (2005), album de François Corbier;
 Tout pour être heureux (2016), film français de Cyril Gelblat.